Мазепа:
 Мазепы — дворянский род

Произведения 
 Мазепа (Байрон) — романтическая поэма Джорджа Байрона
 Мазепа (опера) — опера П. И. Чайковского
 Мазепа (фильм, 1909)
 Мазепа (фильм, 1914)
 Мазепа — один из «Трансцендентных этюдов» Ференца Листа — № 4, ре минор
 Колокол Мазепа
 Мазепа (симфоническая поэма) — симфоническая поэма Ференца Листа

См. также 
 Мазеппа

Примечания